Результаты соревнований по бобслею на Зимних Олимпийских играх 1998 года. Состязания проходили на трассе в Нагано.

Было разыграно 2 комплекта наград — на двухместных и четырёхместных бобах среди мужчин.

В соревнованиях двоек итальянский и канадский экипажи показали абсолютно одинаковое время с точностью до сотой доли секунды по сумме 4 заездов, и обеим командам впервые в истории олимпийского бобслея были вручены золотые медали. В соревнованиях четвёрок также поделили бронзу экипажи из Великобритании и Франции. Таким образом на Играх в Нагано в 2 видах программы в бобслее были вручены 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.

Медалисты 

Второй спуск первого дня в четвёрках был отменён из-за плохой погоды.

Команды России заняли 16-е и 21-е места на двухместных бобах и 19-е место на 4-местных.

Общий зачёт

Ссылки 
 Результаты соревнований по бобслею среди мужских двоек 
 Результаты соревнований по бобслею среди мужских четвёрок 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1998